In 1982/83 werd het 34ste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. BFC Dynamo werd kampioen.

Seizoensverloop
Er kwamen 2.151.300 toeschouwers naar de 182 Oberligawedstrijden wat neerkomt op 11.271 per wedstrijd.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In 182 duels werd in totaal 592 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,25 per wedstrijd. De grootste zege was FC Magdeburg - Sachsenring Zwickau (9:0). De wedstrijd met de meeste doelpunten Chemie Böhlen - BFC Dynamo (2:9). In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Berliner FC Dynamo
Bijgaand een overzicht van de spelers van Berliner FC Dynamo, die in het seizoen 1982/83 onder leiding van trainer-coach Jürgen Bogs voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden en zo de titel prolongeerden.

Voetballer van het jaar
Joachim Streich van FC Magdeburg werd verkozen tot voetballer van het jaar. Rüdiger Schnuphase van Carl Zeiss Jena werd tweede en Bodo Rudwaleit van BFC Dynamo werd derde.

Europese wedstrijden
Europacup I

Europacup II

UEFA Cup

Zie ook
Bundesliga 1982/83
FDGB-Pokal 1982/83
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1982
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1983

Externe links
  Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1982/83